La expresión Al ataque puede referirse a:
 La película francesa de 2001 À l'attaque!, de Robert Guédiguian.
 El programa español de televisión Al ataque, emitido por la cadena Antena 3 en 1992-1993, y su revista homónima.
 El programa español de televisión Al ataque, emitido por la cadena Telecinco en 2010.